308825 Siksika – asteroide della fascia principale
 Siksika – uno dei popoli nativi americani appartenenti alla Confederazione dei Piedi Neri